Il decoding (o decodifica) è una fase dell'esecuzione di un'istruzione, in cui al codice macchina (Assembler) vengono associate una o più micro operazioni mappate direttamente nelle unità funzionali del microprocessore stesso. Poiché questa operazione è direttamente riconducibile alla fase di caricamento dell'istruzione nei registri d'esecuzione, molto spesso viene considerata una sotto-fase del fetch vero e proprio.

Programmazione